

Anno 
 613 o 613 a.C.

Codici 
 613 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Heisingen, presso Essen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia

Matematica 
 613 – numero